Аретин () — баварский баронский род армянского происхождения, члены которого неоднократно выдавались своими заслугами на поприще государственной службы и литературы.

 Иоанн Баптист Христофор Аруцион Казиадур () — родоначальник династии появился на свет 24 июня 1706 года в городе Константинополе, в бедной семье; двенадцатилетним мальчиком он прибыл в Венецию, откуда был привезен курфюрстиной баварской в город Мюнхен; тут он был воспитан при дворе и занимал впоследствии должность советника государственного казначейства. 11 апреля 1769 года он получил титул барона, который имел право передать по наследству. 11 октября того же года основатель баронского рода скончался.

 Адам фон Аретин, родился 24 августа 1769 года в Ингольштадте, занимал под начальством графа Монжела должность начальника дипломатического отдела министерства иностранных дел и был в 1817 году посланником союзных держав на сейме во Франкфурте-на-Майне, где он приобрел всеобщее уважение своей умеренностью и вместе твердостью при защите новых баварских учреждений. Вместе с Штейном был основателем «Общества изучения древнегерманской истории»; ему принадлежало обширнейшее собрание эстампов и множество картин, проданных после его смерти с аукциона. Скончался 16 августа 1822 года.

 Пётр Карл Аретин (Peter Karl von Aretin) — сын барона Адама, родился 3 мая 1814 года. Состоял с 1871 года депутатом от Ингольштадтского избирательного округа в германском рейхстаге (сын его, барон Людвиг фон Аретин (Ludwig von Aretin) родился 19 марта 1845 года, также был в 1874—1878 гг. депутатом в рейхстаге от Иллертиссенского избирательного округа). Скончался 5 февраля 1884 года.

 Георг фон Аретин, брат предыдущего, родился 29 марта 1771 года в Ингольштадте; в 1793 году был правителем Баварского округа и немало сделал для осушения пространных дунайских болот. В 1796 году был советником государственного казначейства, а в 1806 году инспектором сухопутных и водяных путей сообщения в Тироле. Во время восстания в Тироле в 1809 году в качестве генерального комиссара был взят в плен австрийцами и отвезен в Венгрию. По освобождении из плена получил в 1810 году от баварского короля поместье и значительную пенсию, после чего посвятил себя исключительно наукам, искусствам и сельскому хозяйству. Из его сочинений заслуживают внимания: «Versuch eines Defensionssystems von Bayern» (Регенсберг, 1820) и «Zeitbedürfnisse mit besonderer Rücksicht auf Bayern» (3 т., Зальцбург и Регенсбург, 1818—19). Умер 22 февраля 1844 года.

 Христофор Аретин — третий брат Адама Аретина родился 2 декабря 1772 года в Ингольштадте, был в 1799 году советником земского управления, а по упразднении монастырей в 1803 году командирован в звании правительственного комиссара для осмотра монастырских библиотек; в 1806 году назначен главным хранителем Мюнхенской центральной библиотеки. Его сочинение «Die Pläne Napoleons und seines Gegner in Deutschlands» (1809), в котором он говорит о заговоре против Наполеона и называет Бонапарте представителем германизма, или космополитизма, возбудило между мюнхенскими учеными ожесточенную полемику, вследствие которой Аретин по повелению короля оставил в 1811 году свою должность и был назначен директором апелляционного суда в Нейбурге, а с 1819 года президентом апелляционного суда в Амберге. Многочисленные его сочинения, юридического и политического содержания, написанные в национальном духе, касаются по большей части событий его времени. Последним его трудом был «Staatsrecht der Konstitutionellen Monarchie» (новое издание, к которому продолжение написано Роттеком, 3 т., Лейпциг, 1838—40). Скончался 24 декабря 1824 года в городе Мюнхене.

 Карл Мария Аретин (Karl Maria von Aretin) — старший сын Христофора, родился в Вецларе 4 июля 1796 года, принимал участие в наполеоновских войнах 1813—1815 гг., вступил затем на дипломатическое поприще, но впоследствии служил в баварском генеральном штабе и в военном министерстве. Оставив службу, он удалился в своё поместье, но склонность к архивным занятиям побудила его возвратиться в Мюнхен. Он получил в 1834 году место советника посольства при министерстве иностранных дел и архивариуса частного королевского и государственного архива. Занимая это место, он издал следующие сочинения, написанные им в строгокатолическом духе: «Bayerns auswärtige Verhältnisse seit dem Anfang des XVI Jahrh.» (Пасс., 1839); «Geschichte des Herzogs und Kurfürsten Maximilian I» (Пасс., 1842) и «Wallenstein» (Регенсбург, 1846). В конце марта 1847 года Аретин оставил место архивариуса и назначен советником при баварском посольстве в Берлине. По утверждении в 1854 году королём баварским проекта о сооружении Баварского национального музея осуществление этого плана было возложено на Аретина. В связи с этой деятельностью было издание древностей и памятников баварскаго королевского дома: «Altertümer und Denkmale des bayr. Herscherhauses» (вып. 1—9, Мюнхен, 1855—71), которым он руководил до самой смерти. Аретин был с 1859 года пожизненным членом государственного совета. Скончался 29 апреля 1868 года в Берлине, где находился в то время депутатом в таможенном парламенте.

Другие представители рода 

 Анна фон Аретин (Annette von Aretin; 1920–2006)
 Антон фон Аретин (Anton Freiherr von Aretin; 1918–1981)
 Эрвейн фон Аретин (Erwein von Aretin; 1887–1952)
 Фелистас фон Аретин (Felicitas von Aretin; род. 1962)
 Генрих фон Аретин (Heinrich von Aretin; 1875–1943)
 Иоганн Адам фон Аретин (Johann Adam Freiherr von Aretin; 1769–1822)
 Иоганн Кристоф фон Аретин (Johann Christoph Freiherr von Aretin; 1773–1824)
 Иоганн Георг фон Аретин (Johann Georg Freiherr von Aretin; 1770–1845)
 Карл Отмар фон Аретин (Karl Otmar von Aretin; 1923-2014) - немецкий историк

Примечания

Литература 

 Брюлльо, «Catalogue des estampes du cabinet d’Aretino» (3 т., Мюнхен, 1827)

Баронские роды
Дворянские роды, на гербах которых изображён корабль
Дворянские роды, на гербах которых изображены всадники
Дворянские роды, на гербах которых изображены пешие воины